Berest ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Berest (1921–1970), sowjetischer Soldat
 Anne Berest (* 1979), französische Regisseurin für das Theater und Autorin